Кистега:

 Кистега (приток Волги) — река в России, протекает в Ивановской области.
 Кистега (приток Тебзы) — река в Российской Федерации, протекает в Костромской области. 
 Кистега — село, Заволжский район, Ивановская область, Россия